Жокер е вид карта за игра.

Жокер може да се отнася до:
 Жокер – карта за игра
 Жокера, персонаж от Батман
 Жокер (кечист)